Woodruff kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Woodruff (South Carolina)
 Woodruff (Utah)